Ville rose est le surnom que l'on donne aux villes de :
 Erevan, la capitale de l'Arménie.
 Jaipur, le capitale du Rajasthan en Inde.
 Toulouse, Montauban, Albi, villes du Sud-Ouest de la France qui doivent ce surnom à la couleur de la brique foraine.

Notes et références 

Surnom de ville